Кеплер (от ) — фамилия и производные от неё. Может означать:

 Кеплер, Анджела (род. 1943) — новозеландская естествоиспытатель и автор.
 Кеплер, Вильгельм Генрих (1740—1805) — немецкий лесовод-педагог.
 Кеплер, Иоганн (1571—1630) — немецкий и австрийский математик, астроном и оптик.
 Кеплер, Катарина (1547—1622) — его мать.
 Кеплер, Макс (род. 1993) — немецкий бейсболист.
 Кеплер, Мельхиор Христиан (1712—1780) — немецкий лесовод-практик, отец Вильгельма Генриха Кеплера.
 Кеплер, Фёдор Михайлович — старший гравёр Экспедиции заготовления государственных бумаг.

Производные 
 Кеплер (лунный кратер) — кратер на Луне.
 Кеплер (марсианский кратер) — кратер на Марсе.
 Кеплер (телескоп) — космический телескоп NASA (2009—2018), осуществлявший поиск и исследование планет за пределами Солнечной системы.
 (1134) Кеплер — астероид Главного пояса.
 Законы Кеплера — законы движения планет, открытые Иоганном Кеплером.
 Кеплерова задача — частный случай задачи двух тел в классической механике.
 Кеплеровы элементы орбиты — элементы орбиты, определяющие положение небесного тела в пространстве в задаче двух тел.
 «Иоганн Кеплер» — автоматический грузовой космический корабль Европейского космического агентства.
 Kepler (микроархитектура) — микроархитектура GPU компании NVIDIA.

См. также 
 

<noinclude>